La ligne 61/64 également appelée boucle de Souvret est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Souvret entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction électrique sous l'indice 61 entre Charleroi Prison et Courcelles Motte, section Charleroi Prison - Gosselies Calvaire commune avec la ligne 60 (capital 10), création d'une liaison entre les lignes 60 et Incourt - Courcelles à Gosselies Calvaire et électrification de la section Gosselies Calvaire - Courcelles Motte de la ligne Incourt - Courcelles (capital 78); exploitation par la SNCV.

 : prolongement de Courcelles Motte à Courcelles Trieu (nouvelle section, capital 196).

 : prolongement de Courcelles Trieu à Trazegnies Écoles (nouvelle section, capital 196).

 : section Courcelles Trieu - Trazegnies Écoles reprise par la nouvelle ligne 80.

 : terminus reporté de Charleroi Prison à Charleroi Sud.

 : terminus reporté de Charleroi Sud à Charleroi Prison.

- : reprise de l'exploitation de la ligne 80 entre vers Bracquegnies.

 : terminus reporté de Charleroi Prison à Charleroi Sud.

 : création de la boucle sous l'indice 41 dans le sens horaire et 61 dans le sens antihoraire; exploitation par la SNCV (voir section ci-dessus).

 : indice 41 devient 64 (sens horaire).

 : terminus reporté de Charleroi Sud à Mont-sur-Marchienne Point du Jour par l'itinéraire de la ligne 54/55.

 : terminus reporté de Mont-sur-Marchienne Point du Jour à Charleroi Sud.

 : terminus reporté de Charleroi Sud à Charleroi Prison.

 : déviation par la section Sud - Villette du métro léger, terminus reporté de la Prison à Charleroi Sud.

 : suppression.

Exploitation

Horaires 
Tableaux :
 440 (1931), tableau partagé avec la ligne 60 Charleroi - Gosselies, numéro également partagé avec la ligne 65/66 (boucle de Jumet).
 908 (1958), tableau partagé avec les lignes 41 Charleroi - Trazegnies, 62 Charleroi - Gosselies, 63 Charleroi - Fontaine-l'Évêque et la ligne d'autobus 160 Charleroi - Marbais.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut